Algarve Cup 2012 var den 19:e upplagan av fotbollsturneringen för damlandslag och som spelades mellan den 29 februari och 7 mars 2012 i Algarve, Portugal. Tyskland vann turneringen efter finalseger över Japan med 4-3, det var Tysklands andra seger totalt. USA kom trea efter en 4-0-seger mot Sveriges damlandslag i fotboll i bronsmatchen.

Förklaring till placeringsmatcher
Finalen spelades mellan Ettan i Grupp A och Ettan i Grupp B.
Match om tredjeplats spelades mellan Tvåan i Grupp A och Tvåan i Grupp B.
Match om femteplats spelades mellan Trean i Grupp A och Trean i Grupp B.
Match om sjundeplats spelades mellan Fyran i Grupp A och Ettan i Grupp C.
Match om niondeplats spelades mellan Fyran i Grupp B och Tvåan i Grupp C.
Match om elfteplats spelades mellan Trean och Fyran i Grupp C.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

11:e plats

9:e plats

7:e plats

5:e plats

3:e plats

Final

Källor
 Algarve Cup 2012 på womenssoccerunited.com
 Resultat Algarve Cup 2012 på womenssoccerunited.com

Fotnoter

2012 i Portugal
2012
Fotbollsåret 2012